Каюпов — фамилия; имеет женскую форму Каюпова.
 Каюпов, Арыктай Каюпович (1914—1993) — доктор геолого-минералогических наук, профессор, академик АН Казахской ССР.
 Каюпов, Бигали Абдикерович — депутат сената парламента Казахстана I созыва
 Каюпов, Малик Арыктаевич (род. 1956) — советский и казахстанский учёный, д. технич. н., академик НАН РК.
 Каюпов, Туленды (1929—1962) — чабан, лауреат Сталинской премии (1950).

 См. также 
 Каюпово — деревня в Белокатайском районе Башкортостана, относится к Белянковскому сельсовету.